Lligat (música): nom que rep el legato, manera d'execució de notes musicals.
 Conjunt lligat: quan un conjunt és linealment dependent.
 Lligadura.
 Lligat (tissatge): Ordre d'entrellaçament dels fils en els teixits.
 Dit d'un objecte o uns quants subjectats amb una cinta o un altre lligam.
 Representació gràfica d'un lligat.